26-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 27 февраля 2011 года в рамках Европейского тура UCI 2011. Победу одержал итальянский велогонщик Маттео Пелукки из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 14 команд: 7 команд категории UCI ProTeam, 6 проконтинентальных и 1 континентальная команда. Всего на старт соревнования вышли 107 гонщиков. До финиша доехали 92 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2011  на FirstCycling
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2011 году
Февраль 2011 года